Фош, Жозеп Висенс (1893—1987) — каталанский поэт, прозаик и эссеист
 Фош, Фердинанд (1851—1929) — французский военный деятель, военный теоретик, маршал Франции
 Фош — французский авианосец, второй корабль типа «Клемансо»
 Фош — коммуна во Франции, департамент Тарн
 Фош — французская опытная самоходная артиллерийская установка
 Фош — станция Лионского метрополитена

 Фош — остров в архипелаге Кергелен.